Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Вильярреал» 92-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Вильярреал» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Вильярреал» по турам:

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига Европы УЕФА 2015/16

Групповой этап (Группа B)

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Вильярреал»
 ФК «Вильярреал» в сезоне 2015/16 на сайте FootballFacts.ru
 Villarreal 2015/16 season review: Bakambu fires Yellow Submarine into Europe. Marca

2015/2016
Вильярреал